Mari – plurale di mare

Storia
  Mari – antica città e sito archeologico nell'attuale Siria
  Mari – ricca famiglia borghese di Firenze
  Mari – gruppo etnico della Russia
  Mari – lingua (del gruppo uralico) del popolo Mari
  Mari – dea principale della mitologia basca

Geografia
  Repubblica dei Mari o Mari El – repubblica della Federazione Russa
  Mari – comune brasiliano
  Mari – comune libanese
 Mari – cittadina cipriota

Arte
  Mari – secondo alcune versioni, nome di un guerriero dellIliade
  Marì – singolo di Nino D'Angelo
  Mari – specie immaginaria dell'universo di Star Trek
 Mari – singolo di Ensi del 2020

Onomastica
Mari – variante del nome proprio di persona femminile Maria

Persone
 Adriano Mari – politico italiano
 Alberto Mari – ex calciatore e allenatore italiano
 Alberto Mari – compositore di scacchi italiano
 Alessandra Mari – patriota italiana
 Alessandro Mari – scrittore, traduttore e conduttore televisivo italiano
 Andrea Mari – fantino italiano
 Ascanio Mari – orafo italiano
 Enzo Mari – architetto e designer italiano
 Febo Mari – attore, sceneggiatore e regista italiano
 Fiorella Mari – attrice italiana
 Fioretta Mari – attrice e insegnante italiana
 Francesco Mari – politico italiano
 Giacomo Mari – calciatore italiano
 Giovanni Mari – dirigente sportivo italiano
 José Mari – calciatore spagnolo 
 Lorenzo Mari – militare italiano
 Lorenzo Cybo de Mari – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Michele Mari – scrittore italiano
 Nicola Mari – autore di fumetti italiano
 Paola Mari – annunciatrice televisiva e conduttrice televisiva italiana
 Pasquale Mari – direttore della fotografia italiano
 Roberta Mari – attrice italiana
 Valentina Mari – doppiatrice italiana

Santi e beati 
 San Mari – vescovo del I secolo

Altro 
 Mari – palla del Kemari